Der Sturm (grupa)
 Der Sturm (czasopismo)